Cena steht für:
 Cena (Abendessen/Hauptmahlzeit), eine Mahlzeit der Esskultur im Römischen Reich
 Cena (Lettland), einen Ort in Lettland

Cena ist der Familienname folgender Personen:
 John Cena (* 1977), US-amerikanischer Wrestler, Rapmusiker und Schauspieler
 Nikolaus Cena (1844–1922), k. u. k. Feldmarschalleutnant

Siehe auch:
 La cena